Certani – antica famiglia di Firenze, Siena e Bologna
 Annibale Certani – ingegnere e agronomo italiano
 Antonio Certani – violoncellista e compositore italiano
 Giacomo Certani – teologo e filosofo italiano
 Giovan Filippo Certani – nobile italiano, signore di Cerreto
 Giovanni Filippo Certani – presbitero italiano
 Filippo Maria Certani – religioso e letterato italiano